Antichi Stati italiani – Stati sviluppatisi nella regione geografica italiana precedentemente al 1861

 al vigente Stato evolutosi per l'espansione del Regno di Sardegna, e che ha assunto due forme storiche:
 Regno d'Italia, il periodo monarchico in cui lo Stato fu retto da Casa Savoia fino alla fine del secondo conflitto mondiale 
 Repubblica Italiana, l'attuale forma repubblicana e democratica dello Stato italiano